Ігор Петренко:

 Петренко Ігор (спортсмен) ( 1938) — український стрибун з жердиною, бронзовий призер Універсіади 1961 року, чемпіон і рекордсмен СРСР та УРСР, учасник Олімпійських ігор 1960 року.
 Петренко Ігор Петрович ( 1977) — російський театральний і кіноактор.
 Петренко Ігор Сергійович (1938—2005) — радянський і російський джазовий та естрадний музикант, композитор, диригент.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок